D4 puede referirse a:

 D4, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 212.
 Albatros D.IV, un prototipo de aeronave de caza alemana de la Primera Guerra Mundial.
 D4, la notación escrita del dado de cuatro caras, en los dados de rol.
 Nikon D4, cámara réflex digital fabricada por Nikon.